Vilém II. Hesenský (28. července 1777, Hanau – 20. listopadu 1847, Frankfurt nad Mohanem) byl předposledním vládnoucím hesenským kurfiřtem.

Život 
Vilém se narodil jako jediný syn kurfiřta Viléma I. a jeho manželky Karoliny Vilemíny Dánské, který se dožil dospělosti. S hesenskými vojáky byl v roce 1813 zapojen do války šesté koalice proti Napoleonovi. Po smrti svého otce se stal v roce 1821 hesenským kurfiřtem (titul byl po rozpadu Svaté říše římské v roce 1806 odsouzen k zániku).

Manželství a potomci 
13. února 1797 se devatenáctiletý Vilém v Berlíně oženil s o tři roky mladší princeznou Augustou, nejmladší dcerou pruského krále Fridricha Viléma II. a jeho druhé manželky Frederiky Luisy Hesensko-Darmstadtské. Měli spolu šest dětí:

 Vilém Hesenský (9. března 1798 – 25. října 1800)
 Karolína Hesenská (29. července 1799 – 28. listopadu 1854)
 Luisa Hesenská (3. dubna 1801 – 28. září 1803)
 Fridrich Vilém Hesenský (20. srpna 1802 – 6. ledna 1875), hesenský kurfiřt, ⚭ 1831 Gertruda Falkensteinová (1803–1882), morganatické manželství
 Marie Frederika Hesensko-Kasselská (6. září 1804 – 1. ledna 1888), ⚭ 1825 Bernard II. Sasko-Meiningenský (17. prosince 1800 – 3. prosince 1882), vévoda sasko-meiningenský
 Ferdinand Hesenský (*/† 1806)

Vilém se po smrti své první manželky v roce 1841 morganaticky oženil se svou milenkou Emílií Ortlöppovou (1791–1843), dcerou Johana Kristiána Ortlöppa a jeho manželky Anežky Luisy Žofie Wiessenberské, kterou jmenoval (1821) hraběnkou z Reichenbach-Lessonitz. Jejich děti, které byly legitimizovány, nesly titul hrabě/hraběnka z Reichenbach-Lessonitz:

 Luisa Vilemína Emílie (1813–1883), ⚭ 1845 hrabě Karel August von Bose (1814–1887)
 Julius Vilém Albrecht (1815–1822)
 Amálie Vilemína Emílie (1816–1858)
 Gustav Karel (1818–1861)
 Emílie (1820–1891)
 Frederika (1821–1898)
 Vilém (1824–1866)
 Helena (1825–1898)

Emílie zemřela v únoru roku 1843 a kurfiřt se již o několik měsíců později opět morganaticky oženil s o třiačtyřicet let mladší Karolínou z Berlepsch (1820–1877), dcerou barona Ludvíka Hermana z Berlepsch a Meluzíny von Kruse. Vilém pro Karolínu v roce 1846 vytvořil titul hraběnky z Bergenu. Manželství zůstalo bezdětné. Po jeho smrti se Karolína provdala za grafa Karla Adolfa von Hohenthal (1811–1875), s nímž měla dva syny.

Kurfiřt Vilém zemřel 20. listopadu 1847 ve věku 70 let a jeho nástupcem se stal nejstarší syn Fridrich Vilém.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 28. července
Narození v roce 1777
Narození v Hanau
Úmrtí 20. listopadu
Úmrtí v roce 1847
Úmrtí ve Frankfurtu nad Mohanem
Hesensko-Kasselští
Protestantští panovníci
Pruští generálové
Nositelé Řádu Ludvíkova
Nositelé Řádu červené orlice
Nositelé Řádu Guelfů
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Muži